

Architettura 
 Palazzo Leuchtenberg – edificio storico a Odeonsplatz, Monaco di Baviera

Geografia 
 Germania
 Leuchtenberg – comune nel land della Baviera

Persone 
 Amelia di Leuchtenberg – duchessa di Leuchtenberg e imperatrice del Brasile come seconda moglie dell'Imperatore Pietro I
 Evgenij Maksimilianovič di Leuchtenberg – V duca di Leuchtenberg
 Georgij Maksimilianovič di Leuchtenberg – figlio di Maximilian de Beauharnais, III duca di Leuchtenberg e di sua moglie la granduchessa Marija Nikolaevna di Russia
 Giuseppina di Leuchtenberg – regina consorte di Svezia e di Norvegia come moglie di re Oscar I
 Maria di Leuchtenberg – figlia di Maximilian de Beauharnais, III duca di Leuchtenberg e di sua moglie la Granduchessa Marija Nikolaevna di Russia 
 Massimiliano di Leuchtenberg – III duca di Leuchtenberg, marito della granduchessa Marija Nikolaevna di Russia e cugino di primo grado dell'imperatore Napoleone III
 Nikolaj Maksimilianovič di Leuchtenberg – IV duca di Leuchtenberg
 Teodolinda di Leuchtenberg – principessa di Beauharnais per nascita, duchessa di Urach e contessa di Württemberg per matrimonio